Вышнеградский — русская фамилия.

Известные носители 
 Вышнеградский, Александр Иванович (1867—1925) — предприниматель, камергер (1905), действительный статский советник (1915).
 Вышнеградский, Алексей Николаевич (1851—1880) — русский химик.
 
 Вышнеградский, Николай Алексеевич (1823—1872) — русский педагог и организатор женских гимназий в России.